Église Saint-Étienne peut faire référence à :

Allemagne 
 église Saint-Étienne de Mayence

Belgique 
 Église Saint-Étienne, à Athus
 Église Saint-Étienne, à Attert
 Église Saint-Étienne (Sint-Stefanuskerk), à Batsheers (Limbourg)
 Église Saint-Étienne, à Bertrix (Luxembourg)
 Église Saint-Étienne, à Braine l'Alleud (Brabant wallon)
 Église Saint-Étienne (Sint-Stefanuskerk), à Brussegem
 Église Saint-Étienne (Sint-Stephanuskerk), à Burg-Reuland (Liège)
 Église Saint-Etienne, à Butgenbach (Liège)
 Église Saint-Étienne, à Court-Saint-Étienne (Brabant wallon)
 Église Saint-Étienne (Sint-Stefanuskerk), à Gand
 Église Saint-Étienne (Sint-Stefanuskerk), à 's Herenelderen (Limbourg)
 Église Saint-Étienne (Sint-Stefanuskerk), à Hoeselt (Limbourg)
 Église Saint-Étienne (Sint-Stefanuskerk), à Ketsingen (Limbourg)
 Église Saint-Étienne (Sint-Stefanuskerk), à Millen (Limbourg)
 Église Saint-Étienne (Sint-Stefanuskerk), à Val-Meer (Limbourg)
 Église Saint-Étienne, à Waha
 église Saint-Étienne, à Donstiennes (Diocèse de Tournai) (Province de Hainaut)
 église Saint-Étienne, à Hymiée (Diocèse de Tournai) (Province de Hainaut)
 église Saint-Étienne, à Ressaix (Diocèse de Tournai) (Province de Hainaut)
 église Saint-Étienne, à Templeuve (Diocèse de Tournai) (Province de Hainaut)

Bosnie-Herzégovine 
 église Saint-Étienne de Gabela, près de Čapljina ;
 église Saint-Étienne de Gorica, près de Grude ;
 église Saint-Étienne de Sovići, près de Grude.

France

Auvergne-Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté

Bretagne

Centre-Val de Loire

Corse

Grand Est

Hauts-de-France

Île-de-France

Normandie

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Martinique

Hongrie 
 Basilique Saint-Étienne de Pest, à Budapest.

Inde 
 Église Saint-Étienne de Calcutta.

Israël 
 Basilique Saint-Étienne de Jérusalem.

Italie 
 église Saint-Étienne d'Aoste
 église Saint-Étienne de Gênes.
 Basilique Saint-Étienne-le-Majeur, à Milan.
 église Saint-Étienne-le-Rond de Rome.

Serbie 
église Saint-Étienne de Sremska Mitrovica
église Saint-Étienne de Svileuva

Turquie

 église bulgare Saint-Étienne d'Istanbul

Notes et références

Voir aussi